Чемпионат Азии по софтболу — соревнования национальных софтбольных сборных стран Азии, проводимые под эгидой Конфедерации софтбола Азии (SCA).
 
Соревнования проводятся с 1968 года для мужских национальных сборных и с 1967 — для женских. Чёткой периодичности проведения соревнований до сих пор не установлено. Временной промежуток между турнирами составляет от 3 до 6 лет.

Чемпионский титул и у мужчин и женщин чаще всего выигрывали сборные Японии — 9 раз у мужчин и 7 у женщин. Также в соревнованиях мужских сборных трижды побеждали Филиппины, у женщин — Китай (4) и Филиппины (1).

Призёры

Мужчины

Женщины

Медальные таблицы

Мужчины

Женщины

Участники и результаты

Мужчины

Женщины

См. также 
 Софтбол
 Конфедерация софтбола Азии
 Софтбол на Азиатских играх

Примечания

Ссылки 
 Чемпионаты Азии по софтболу на сайте SCA (веб-архив)
 Чемпионат Азии по софтболу среди мужчин (1968-2012) на сайте SCA (веб-архив)
 Чемпионат Азии по софтболу среди женщин (1967-2011) на сайте SCA (веб-архив)

 
Софтбольные соревнования
Софтбол в Азии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1967 года
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1968 года
Софтбол